O termo Santa Filomena'' pode se referir a:

 Santa Filomena, santa da Igreja Católica
 Santa Filomena (Pernambuco), município
 Santa Filomena (Piauí), município
 Santa Filomena do Maranhão, município

Desambiguação
Desambiguações de topônimos